Die Liste der denkmalgeschützten Objekte in St. Veit im Innkreis enthält das einzige denkmalgeschützte, unbeweglichen Objekt der Gemeinde St. Veit im Innkreis im Bezirk Braunau am Inn.

Denkmäler

Einzelnachweise 

Sankt Veit im Innkreis
!